Beccaria kan syfta på:

 Cesare Beccaria (1738-1794), italiensk rättslärd och nationalekonom.
 Giambatista Beccaria (1716-1781), italiensk fysiker.

Italienska efternamn